Flotte steht für:

 Flotte (Marine), Gesamtheit aller Schiffseinheiten oder größerer Schiffsverband
 Luftflotte, Gesamtheit der Flugzeuge einer Luftstreitkraft
 Gesamtheit der Fahrzeuge von Organisationen, Unternehmen, Behörden oder Militär, siehe Fuhrpark
 Flotte (Flüssigkeit), Bearbeitungsflüssigkeit in der Textilproduktion

La Flotte ist der Name folgender Orte:
 La Flotte, Gemeinde auf der Insel Île de Ré im Département Charente-Maritime, Frankreich

Siehe auch:
 Autoflotte (Fachzeitschrift)

 Flottille (Untergliederungen einer militärischen Flotte)
 Armada (Flottenstreitmacht, oder spanische Kriegsmarine)
 Flote (Familie des niederen burgundischen Adels)